Константин Бельский:
 Бельский, Константин Степанович (род. 1935) — доктор юридических наук, профессор Российской академии правосудия.
 Бельский, Константин Францевич (1924—1977) — новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.